Барбара Новацька (*10 травня 1975) — польська політична діячка
 Новацька Ніна Нестерівна (*) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва
 Октавія Новацька (*  2 січня 1991) — польська п'ятиборка, бронзова призерка олімпійських ігор 2016 року.

Див. також 
 Новацький
Жіночі форми прізвищ